Ibanez, une marque de guitares et de basses

Toponyme 

 Andrés Ibáñez, une province du département de Santa Cruz en Bolivie
 Casas Ibáñez, une commune d’Espagne

Patronyme 

 Ángel Ibáñez (né en 1939), coureur cycliste espagnol ;
 Antonio Ibáñez de Alba (né en 1956), inventeur espagnol ;
 Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960), personnalité politique chilienne, président du Chili de 1927 à 1931 et de 1952 à 1958 ;
 Carlos Ibáñez (1931-?), footballeur chilien ;
 Dionisio García Ibáñez (1945-), prélat catholique cubain ;
 Félix Martí Ibáñez (1911-1972), médecin espagnol ;
 Francisco Ibáñez (né en 1936), auteur de bande dessinée espagnol ;
 Jacques Ibañez (né en 1950), joueur et entraîneur français de rugby à XV ;
 José Manuel Galdames Ibáñez (né en 1970), footballeur espagnol ;
 José Sanjuán Ibáñez (1945-), footballeur espagnol ;
 Joseph Ibáñez (1927-2009), joueur français de football ;
 Narciso Ibáñez Serrador (1935-2019), scénariste et réalisateur uruguayen ;
 Óscar Ibáñez (1967-), joueur et entraîneur argentin de football, naturalisé péruvien ; 
 Pablo Ibáñez (né en 1981), footballeur international espagnol ;
 Paco Ibáñez (né en 1934), chanteur espagnol ;
 Pedro Ibáñez (1912-?), footballeur péruvien ;
 Raphaël Ibañez (né en 1973), joueur international français et entraîneur de rugby à XV ;
 Roger Ibáñez (1931-2005), acteur et scénariste français, frère de Paco Ibáñez ;
 Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), journaliste, écrivain et homme politique espagnol.

Patronyme hispanique